Harsu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harsu (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Harsu (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,40), 
 Harsu (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,52),

Sverige
 Harsu (naturreservat) – ett naturreservat i Pajala kommun

Robotskapade Finlandförgreningar